La Copa Mundial de Béisbol Femenina 2016 o por motivos de patrocinio comercial Copa Mundial de Béisbol Femenina 2016 LG Presents  fue la séptima edición de la Copa Mundial Femenina WBSC, el torneo bienal del campeonato mundial de béisbol femenino. La competición se disputó en Busan, Corea del Sur del 3 de septiembre al 11 de septiembre de 2016.

Equipos clasificados 
Para esta edición, el número de equipos clasificados aumentó de ocho a doce, con respecto a la sexta edición del torneo. Entre paréntesis () se muestra la posición en la Clasificación mundial de la WBSC al momento del torneo.

Ronda de Apertura 

Los equipos fueron divididos en tres grupos de cuatro equiposː Los mejores dos de cada grupo avanzarán a la ronda por el título y los dos peores jugarán la ronda consuelo.

Grupo A 

Resultados

Grupo B 

Resultados

Grupo C 

Resultados

Ronda de Consolación 
Los resultados entre sí en la Ronda Apertura de dos equipos que avanzaron a esta instancia se contabilizan junto con los obtenidos durante esta ronda para la clasificación general de la competencia.

Resultados

Ronda Final 
Los resultados entre sí en la Ronda Apertura de dos equipos que avanzaron a esta instancia se contabilizan junto con los obtenidos durante esta ronda para determinar los finalistas.

Resultados

Tercer Puesto

Final

Clasificación Final 
Clasificación Final www.wbsc.org

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial

2016
Béisbol en Corea del Sur
Competiciones deportivas mundiales celebradas en Corea del Sur
Béisbol en 2016
Corea del Sur en 2016